Probainognathia é um dos dois clados da infraordem Eucynodontia, o outro é Cynognathians. Eram em sua maioria carnívoros, embora algumas espécies podem ter evoluído para onívoros. A forma de Probainognathia estão dividas em quatro grupos: Probainognathidae, Chiniquodontidae, Trithelodontidae e mamaliaformes. O mais antigo e mais basal Probainognathiano é Lumkuia, da África do Sul. Probainognathia não mamíferos viveram do Triássico ao Jurássico, tornando esta uma das mais longas vidas de um clado da família terapsida.

Taxonomia 
Subordem Cynodontia
Infraordem Eucynodontia
(indefinido) Probainognathia
Família Probainognathidae
Probainognathus
Superfamília Chiniquodontoidea
Família Chiniquodontidae
(indefinido) Ictidosauria
Riograndia
 Família Trithelodontidae
Trithelodon
Mamaliamorpha
Prozostrodon
Mammaliaformes *
Classe Mammalia

Filogenia 
Segue abaixo uma análise filogenética de Probainognathia de Ruta, Botha-Brink, Mitchell e Benton (2013).

Cynodontia